Томаш Бутта (род. 12 июня 1958, Прага) — восьмой патриарх Чехословацкой гуситской церкви (с 2006 года по настоящее время).

Биография 
Родился в Праге. Окончил гуситский богословский факультет Карлова университета в родном городе. После получения образования, был рукоположен во священники Чехословацкой гуситской церкви в 1984 году. В качестве пастора возглавлял приходы в городах Семили и Турнов в составе Градец-Краловской епархии.

В 1997 году защитил диссертацию и стал доктором гуситского богословия. С этого времени работал пастором в Праге и, одновременно, доцентом Гуситского  богословского факультета в Карловом университете, который сам окончил. В 1999 году был избран генеральным секретарем Восьмого собора Чехословацкой гуситской церкви.

23 сентября 2006 года Томаш Бутта был избран 8-м патриархом Чехословацкой гуситской церкви. Уже в первом туре он сумел набрать необходимое количество голосов. 28 сентября 2006 года в гуситской церкви Святого Николая на Староместской площади Праги был рукоположен во епископы и сразу затем поставлен патриархом. 

Патриарх Чехословацкой гуситской церкви избирается на срок семь лет. Томаш Бутта был переизбран на эту должность дважды, причём вторые перевыборы были перенесены в связи с пандемией и состоялись только 19 июля 2021 года (вместо 2020-го). 

Патриарх Томаш Бутта женат и имеет троих детей. Он является автором ряда богословских и исторических произведений.

Публикации Томаша Бутты 
 Z Jeruzaléma až na sám konec země. Katechetické přípravy ke knize Skutky apoštolů. Edice pastoračních a katechetických materiálů Církve československé husitské. Praha 2002.
 Slovo víry Zdeňka Trtíka. Sborník z kolokvia věnovanému prof. ThDr. Zdeňku Trtíkovi. Uspořádal T.Butta, vyd. Náboženská obec Praha 1 – Staré Město. Praha 2003.
 Kostel sv. Václava Na Zderaze: prostor pro evangelium a umění. Sborník k 75. výročí znovuotevření kostela sv. Václava Na Zderaze Církví československou husitskou. Uspořádal T. Butta, Praha 2004.
 Na cestě s Ježíšem. Katechetické přípravy k Novému zákonu – výběr ze svědectví evangelistů. Edice katechetických a pastoračních materiálů Církve československé husitské. Praha 2004.
 Uvedení do bohoslužebné teorie a praxe v Církvi československé husitské. Prakticko-teologický výklad Liturgie podle patriarchy Karla Farského. Praha Karolinum 2005.
 Putování víry s Abrahamem. Dramatizace s písněmi na biblické náměty. Praha 2008.
 90 let Církve československé husitské. Kolektivní monografie, uspořádali Z. Kučera, T. Butta, Praha 2010.
 Zrod, cesta a poslání Církve československé husitské. Přednáška k 90. výročí CČSH, Brno 2010.
 Modlitby za církev a při různých příležitostech. Vyd. Církev československá husitská Praha 2012.
 Kapitoly z katechetiky. Nástin náboženské výchovy a vzdělávání. Vyd. Církev československá husitská, Blahoslav Praha 2012.
 8 Liturgie jako oslava Boha, sjednocení církve a poselství spásy světu. Uspořádali: Tomáš Butta, Zdeněk Kučera, Kristýna Mlýnková. Církev československá husitská. Praha 2012.
 Mistr Jan Hus v proměnách času a jeho poselství víry dnešku. Uspořádali Zdeněk Kučera, Tomáš Butta, Církev československá husitská. Praha 2012.
 Společně zvěstujeme Krista. Sbírka kázání k Ekumenickému lekcionáři řady A. Praha 2013.
 Staroslověnská bohoslužba a liturgie Farského. Vydala Církev československá husitská edice Blahoslav. Praha 2013.
 Víra, láska, naděje. Úvahy o třech duchovních darech. Praha 2014.
 Stůl Božího slova po celý rok. Sbírka kázání k Ekumenickému lekcionáři řady B. Praha 2014.
 VIII. sněm Církve československé husitské. Průběh, dokumenty, poselství. Uspořádal T. Butta, Praha 2014.
 Homiletika. Kazatelství v kontextu tradice a přítomnosti. Studie z homiletiky. Liguš, J.; Butta, T; Kolář P. a kol., vydáno pro Univerzitu Karlovu v Praze Husitskou teologickou fakultou. Nakladatelství L. Marek 2014
 Radost z nalezení ztraceného. Sbírka kázání k Ekumenickému lekcionáři řady C. Praha 2015.
 Seznámení s Mistrem Janem. Pohledy na českého reformátora Jana Husa a úryvky z jeho spisů. Církev československá husitská. Praha 2015. Druhé vydání.
 Praktický liturgický projev. Učební texty Husova institutu teologických studií. Praha 2015.
 Náboženské vyučování v české reformaci. Příspěvek k dějinám a funkci katechismu. Praha 2016.
 Základní texty duchovního života. Výklad vyznání víry, Desatera a Modlitby Páně. Petr Šandera; Tomáš Butta. Praha 2016.
 Slovo k Husovu svátku. Praha 2017.
 Pastorační péče v církvi. Praha 2017.
 Témata z duchovenské praxe. Praha 2018.
 Ve službě patriarchy Církve československé husitské. Ohlédnutí – bibliografie – fotografie. Praha 2018.
 Tomáš G. Masaryk a Církev československá husitská. K 100. výročí republiky. Praha 2018.
 Úvod do homiletiky. Kázání procesem inspirace a dialogu. Praha 2019.
 Církev mezi tradicí a otevřenou budoucností. Prakticko-teologické reflexe a úvahy. Praha 2019.
 Církev československá husitská a její cesta dějinami s Kristovým posláním. K 100. výročí. Praha 2019.
 Příběhy padesáti zvonů. Promluvy ke vzniku královéhradecké zvonohry. Praha 2020.
 Aktuálnost české reformace. Události – postavy – témata. Praha 2020.
 Přednášky o bohoslužbě z teologického hlediska a praxe Církve československé husitské. Praha 2020.
 Církev v obzoru budoucnosti. Otázky – úvahy – rozhovory. Blahoslav Praha 2020.
 Církev československá husitská 1920-2020 – nahlédnutí do dějin a kulturních aktivit během její staleté cesty. Sborník přednášek k 100. výročí CČSH. Uspořádali Tomáš Novák a Tomáš Butta. Blahoslav Praha 2020.
 Od zvolení k 100. výročí. Projevy, dopisy a příležitostná kázání patriarchy CČSH z let 2006-2020. První díl. Církev československá husitská Praha 2020, s. 1-348.
 Od zvolení k 100. výročí. Projevy, dopisy a příležitostná kázání patriarchy CČSH z let 2006-2020. Druhý díl. Církev československá husitská Praha 2020, s. 351-606.
 Chrám v Bibli, historii a symbolickém významu. Marie Roubalová, Eva Vymětalová Hrabáková a Tomáš Butta. Církev československá husitská. Blahoslav Praha 2021.

Литература 
 Osobnosti - Česko : Ottův slovník. Praha: Ottovo nakladatelství, 2008. 823 s. ISBN 978-80-7360-796-8. S. 87.
 Encyklopedie osobností České a Slovenské republiky, III/2015, An Oxford Encyclopedia Publication, Oxford Encyclopedia Ltd, ISBN 978-09-9312-493-8, s. 175 
 Malý slovník českých nekatolických náboženských osobností 20. a 21. století. Zdeněk R. Nešpor a kol. Kalich Praha 2019 ISBN 978-80-7017-261-2; s. 56-57
 Encyklopedie osobností České a Slovenské republiky. VII. 2019 BPH – BRITISH PUBLISING HOUSE LTD ISBN 978-19-1210-035-4; s. 154-155
 Biografický slovník Církve československé husitské. Martin Jindra, Marcel Sladkowski (eds.), Praha 2020 ISBN 978-80-7000-167-7; s. 76-78

Примечания 

Религиозные деятели Чехии
Чехословацкая гуситская церковь